Erkmen ist ein türkischer männlicher Vorname, u. a. mit der Bedeutung „jemand, der stark, kräftig, mächtig; eindrucksvoll ist“, der auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Familienname 
 Ayşe Erkmen (* 1949), türkische bildende Künstlerin
 Hayrettin Erkmen (1915–1999), türkischer Politiker
 Nizamettin Erkmen (1919–1990), türkischer Politiker
 Reşat Muhlis Erkmen (1891–1985), türkischer Politiker

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname